Het wereldkampioenschap superbike van Portimão 2022 was de negende ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2022. De races werden verreden op 8 en 9 oktober 2022 op het Autódromo Internacional do Algarve nabij Portimão, Portugal.

Het weekend werd overschaduwd door het dodelijke ongeluk van Victor Steeman in de Supersport 300, dat dient als supportklasse van het WK superbike. Steeman kwam vroeg in de eerste race op zaterdag ten val, waarna hij werd aangereden door José Luis Pérez González, die vlak achter hem reed. Steeman werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Faro gebracht, waar bleek dat hij onder meer zwaar hoofdletsel had opgelopen. Op 11 oktober overleed Steeman op 22-jarige leeftijd aan zijn verwondingen.

Superbike

Race 1
De race werd ingekort van 20 naar 14 ronden nadat het programma lange tijd stil lag vanwege het ongeluk van Victor Steeman. Marvin Fritz werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten had overschreden.

Superpole

Race 2

Supersport

Race 1
De race werd ingekort van 17 naar 12 ronden nadat het programma lange tijd stil lag vanwege het zware ongeluk van Victor Steeman.

Race 2
Leonardo Taccini startte de race niet vanwege een ongeluk in de eerste race, waarbij hij zijn pols brak. Adrián Huertas startte de race niet uit respect voor Victor Steeman, die in het Supersport 300-kampioenschap een zwaar ongeluk meemaakte; Huertas en Steeman kwamen uit voor hetzelfde team.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2022
Portimão